CCDC96 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 555 амінокислот, а молекулярна маса — 62 711.

Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки